Avren (gemeente), een gemeente in de Bulgaarse oblast Varna
Avren (Varna), een dorp van deze gelijknamige gemeente
Avren (Kardzjali), een dorp in de Bulgaarse oblast Kardzjali